Flaviellus är ett släkte av skalbaggar. Flaviellus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Flaviellus